Virág est un prénom hongrois féminin.

Patronyme
 Bálint Virág (né en 1973), mathématicien hongrois et canadien.
 Benedek Virág, (1752-1830), était un poète hongrois.
 Ibolya Virag, est une éditrice, traductrice littéraire et consultante artistique française d'origine hongroise.
 Ronald Virag, (1938- ), est un chirurgien cardio-vasculaire, andrologue français.

Homonymie
Homonymie de patronyme,